Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Bell Challenge páros mérkőzéseit.

A címvédő a Raquel Kops-Jones–Abigail Spears-páros volt, ezúttal azonban egyikük sem vett részt a versenyen. A tornagyőzelmet a Tatjana Malek–Kristina Mladenovic-kettős szerezte meg, miután a fináléban 7–6(5), 6–7(6), [10–7]-re felülmúlták az első kiemelt Alicja Rosolska–Heather Watson-duót.

Malek az első, Mladenovic – az augusztusban megnyert montreali torna után – a második páros WTA-diadalát aratta (egyéni győzelmet egyikük sem ért el).

Kiemeltek

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P